Chittagong peut désigner :
 Chittagong, premier port du Bangladesh et seconde ville du pays,
 Chittagong, une des sept divisions administratives du Bangladesh,
 le chantier de démolition navale de Chittagong, qui s'y trouve,
 Chittagong, un district du sud-est du Bangladesh, situé dans la division du même nom,
 les Chittagong Hill Tracts (« région montagneuse de Chittagong »), une région du sud-est du Bangladesh, dans la division du même nom,
 la Chittagong rouge, une race bovine bangladaise.